Алексей Страхов: Страхов, Алексей Викторович (род. 1975) — белорусский хоккеист.
 Страхов, Алексей Леонидович (род. 1942) — глава администрации Свердловской области (1994—1995).